Kandlbauer ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kandlbauer (Gemeinde Wenigzell), Katastralgemeinde von Wenigzell, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Kandlbauer ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Kandlbauer (1987–2010), Österreicher, der weltweit den ersten Bionik-Arm erhielt
 Daniel Kandlbauer, Schweizer Rockmusiker